Žakelj ist der Familienname folgender Personen:

 Bronja Žakelj (* 1969), slowenische Journalistin und Schriftstellerin
 Tanja Žakelj (* 1988), slowenische Cross-Country-Mountainbikerin